Accent prosòdic, prominència d'una síl·laba sobre les síl·labes adjacents en una seqüència fònica.
 Accent gràfic, signe diacrític 
Accent agut ()
Accent agut doble ()
Accent greu ()
 Accent diacrític, és aquell que es posa per distingir, en la majoria de casos, parells de paraules que segons les regles d'accentuació no n'haurien de dur.
 Accent (sociolingüística)